Masillaraptor – rodzaj wymarłego ptaka z rzędu szponiastych (Accipitriformes).

Występowanie 
Skamieniałości odnaleziono w Niemczech, w gminie Messel. Ptak żył w środkowym eocenie.

Budowa 
Szacuje się, że Masillaraptor parvunguis miał dość długie nogi i raczej  prowadził naziemny tryb życia. Jego szpony i dziób były zapewne nie aż tak ostre, jak w przypadku innych drapieżnych ptaków. Nie miał charakterystycznego hakowatego zakrzywienia na końcu dzioba.

Systematyka 
Mayr nazwał nowy rodzaj Masillaraptor. Pierwszy człon nazwy rodzajowej, masilla, wywodzi się z łaciny i stanowi zlatynizowaną nazwę miejsca odkrycia znalezisk, Messel. Drugi człon, raptor, oznacza co prawda złodzieja, ale też tak określa się w języku angielskim ptaki drapieżne. W obrębie rodzaju umieszczono pojedynczy gatunek, któremu nadano epitet gatunkowy parvunguis.

Ptaka zaliczono do grupy szponiastych. Ustalenie pozycji Masillaraptor na drzewie rodowym szponiastych nie jest sprawą prostą. Skrócenie czwartego paliczka wskazuje na pokrewieństwo z rodzinami sekretarzy i jastrzębiowatych, dalsze zaś z kondorowatymi. 

Mayr prezentuje 3 rożne hipotezy wyjaśniające miejsce nowego rodzaju na drzewie rodowym szponiastych:

Przypisy 

Wymarłe szponiaste
Wymarłe ptaki Europy
Ptaki eocenu